Eine Hämangiomatose bezeichnet das Vorliegen von zahlreichen Blutschwämmchen (Hämangiomen) gleichzeitig. Sie gilt als embryonale Fehlbildung und kann Teil einer Systemerkrankung sein.

Eine Störung des Längenwachstums kann bei einer Epiphysenbeteiligung auftreten.

Sonderformen 
Es existieren Formen mit besonderen Verläufen oder Eigenschaften:
 Benigne neonatale Hämangiomatose
 Diffuse neonatale Hämangiomatose
 Disseminierte Hämangiomatose der Haut mit viszeraler Beteiligung
 Disseminierte Form mit viszeraler Beteiligung, aber ohne Hautbefall
Die viszerale Beteiligung kann hierbei eine vitale Bedrohung für das betroffene Kind darstellen. Insbesondere bei einer Leberbeteiligung kann es infolge der Shuntwirkung zum Herzversagen kommen.

Benigne neonatale Hämangiomatose 
Bei dieser Form sind die Veränderungen auf die Haut begrenzt ohne ersichtliche Beteiligung von inneren Organen. Die Manifestation erfolgt bereits beim Neugeborenen.

Diffuse neonatale Hämangiomatose 
Gegenüber der benignen Form liegen bei der diffusen neonatalen Hämangiomatose zusätzliche Organbeteiligungen vor.
Die Erkrankung ist sehr selten, die Ursache ist nicht bekannt.
Klinisch finden sich zahlreiche, rasch wachsende Hämangiome der Haut und der Inneren Organe wie Leber, Lunge, Magendarmtrakt oder Gehirn.

Kapilläre pulmonale Hämangiomatose 
Die kapilläre pulmonale Hämangiomatose ist eine seltene autosomal-dominant oder autosomal – rezessiv vererbbare Form mit Infiltration der Lunge mit der Folge einer pulmonalen Hypertonie.

Viszerokutane Hämangiomatose 
Die viszerokutane Hämangiomatose, auch als Bean-Syndrom oder Blue-rubber-bleb-naevus-Syndrom bezeichnet ist eine seltene autosomal-dominant vererbte Fehlbildung mit häufigen akuten Blutungen.

Syndrome 
Bei folgenden Syndromen liegt auch eine Hämangiomatose vor:
 Sturge-Weber-Syndrom
 Morbus Hippel-Lindau
 Klippel-Trenaunay-Syndrom
 Maffucci-Kast-Syndrom
 Morbus Osler
 Hämangiomatose-Porenzephalie-Syndrom (Lubliner-Syndrom)

Literatur 
 K. Frank: [Possible causes of hemangiomatosis with reference to its clinical picture]. In: Pädiatrie und Grenzgebiete. Band 20, Nummer 4, 1981, S. 231–234, . PMID 6289223.

Einzelnachweise 

Fehlbildung
Krankheitsbild in der Kinderheilkunde